zwolennicy i realizatorzy społecznej idei komunizmu, największe swoje znaczenie mającej pod koniec XIX i w XX wieku
 siedemnastowieczne zgromadzenie księży świeckich, znane w Polsce jako Bartolomici albo Bartoszkowie.
 Komuniści – powieść Louisa Aragona.